Garbaty (sigarettenmerk)
 Garbaty (automerk)